Skytte vid olympiska sommarspelen 2012 arrangerades vid Royal Artillery Barracks i Woolwich mellan den 28 juli och den 5 augusti 2012. Sammanlagt tävlades det i femton olika grenar, nio för herrar och sex för damer. Grenarna var desamma som fanns med vid de olympiska sommarspelen 2008.

Medaljsammanfattning

Deltagare

Referenser 
Olympiska kvotplatser ISSF